

Топоніми 

 Джума — місто в Узбекистані.
 Джума — селище в Мозамбіці.

 Джума (Тахти-Джему) — річка в Криму, Україна.

Персоналії 

 Джума - син Джучі, молодшого брата Чингізхана
 Целестус Джума () (* 9 червня 1953 року —) — професор Гарвардського університету з сталого розвитку людства.
 Джума (1943 — 1989) — актор з Занзібару.
 Вікліфф Джума ( 1980) — кенійський футболіст.

Іслам 

 Джума () — п'ятниця, що вважається у мусульман найкращим днем тижня
 Джума-намаз — п'ятнична післяполуднева молитва мусульман.
 Джума мечеть — соборна мечеть для п'ятничної колективної молитви.
 Джума Джамі — соборна п'ятнична мечеть у Євпаторії, Україна.

Інше 

 Джума, Юма — плем'я Амазонії із групи Тупі-Гуарані.
 Джуматама, Чжамматама ( — «божественна обитель, що таїть небезпеку» або «притулок волохатих людей (ведмедів)») — місце у горах на північному сході Тибету, звідки, за вченням бон (на думку Е. Мулдашева), відродилась наша цивілізація 18 000 років тому.

Примітки